Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à Manchester du 13 au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Boston

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Boston
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968